Князь Андрей Иванович Бахтеяров-Ростовский (ум. 1607) — рында, дворянин московский, воевода и посол во времена правления  Фёдора Ивановича, Бориса Годунова и Смутное время.

Из княжеского рода Бахтеяровы-Ростовские. Младший из трёх сыновей князя Ивана Фёдоровича Бахтеярова-Ростовского (Немого). Братья — воеводы князья Иван Иванович Бахтеяров-Ростовский и Владимир Иванович Бахтеяров-Ростовский.

Биография

Служба Фёдору Ивановичу 
В 1587 году третий при представлении Государю литовского, в 1589 году австрийского, в 1590 году немецкого послов. В декабре 1589 — январе 1590 года князь Андрей Иванович Бахтеяров-Ростовский участвовал в походе русской армии под командованием царя Фёдора Иоанновича на Нарву, находясь в чине есаула царского полка. В 1591 году второй рында с топором и в золотой цепи при представлении Государю польских послов. В этом же году послан в Большие Нагаи первым послом. В 1594 году показан в дворянах, сидел вторым в Ответной палате при представлении боярам немецкого посла. В 1595 году указано ему быть первым воеводой при нагайских послах.

Служба Борису Годунову 
В 1598 году «по крымским вестям» был назначен первым воеводой в Пронск, а оттуда в Тулу и Ряжск сходным воеводой Передового полка. В 1599 году четвёртый сходный воевода в Большом полку окраинных войск, а потом первый воевода в Брянске. В 1601 году первый воевода в Таре. В 1602-1603 годах князь Андрей Иванович Бахтеяров-Ростовский находился на воеводстве «в Тарском городе». В 1604-1605 годах — воевода в Мценске.

Служба в Смутное время 
В 1607 году был отправлен на воеводство в Путивль (в наказе Василия Шуйского от мая 1606 года уже указан как воевода в Путивле). При появлении под городом самозванца Лжепетра был выдан ему изменниками и казнён. 

По одной версии, дочь князя Андрея Ивановича княжна (Софья ?) Андреевна Бахтеярова-Ростовская погибла от рук Лжепетра вместе с отцом и братом в 1607 году, по другой — стала женой или наложницей самозванца. Кроме этого от рук самозванца погиб и сын князя Андрея Ивановича Бахтеярова-Ростовского князь и дворянин московский Борис Андреевич Бахтеяров-Ростовский, у которого остался родной сын Василий Борисович Бахтеяров-Ростовский, который до 1642 года был дворянином московским, но князем уже не писался. По сути, со смертью дворянина московского князя Андрея Ивановича Бахтеярова-Ростовского род Ростовских князей Бахтеяровых пресёкся.

См. также 
 Бахтеяровы-Ростовские
 Бахтеяровы
 Бухтияровы

Примечания

Литература 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Бахтеяров-Ростовский Андрей Иванович. стр. 14.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Бахтеяров-Ростовский Андрей Иванович. стр. 172.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Бахтеяров-Ростовский Андрей Иванович. стр. 40. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т.1. Изд. Герман Гоппие. СПб. 1886 г. Бахтеяров-Ростовский Андрей Иванович. стр. 102.

Персоналии по алфавиту
Андрей Иванович
Воеводы
Воеводы Тары
Воеводы Пронска
Воеводы Путивля
Умершие в 1607 году